Пауљаска има више значења:

 Пауљаска (Мичешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пауљаска (Малурени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пауљаска (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији